Pinne kan avse:

 Pinne – tidigare tyskt namn för en stad i Polen, se Pniewy
 Trumpinne eller trumstock
 Träpinne – en pinne av trä
 Ätpinne – pinne som används i främst Östasien för att äta med
 Vandrande pinnar – en familj insekter
 Salta pinnar –  ett krispigt tilltugg
 Glasspinne - pinne att hålla glass på